Абашевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Абашевское сельское поселение — входит в Спасский район Пензенской области.
 Абашевское сельское поселение — входит в Чебоксарский район Чувашии.

См. также 
 Абашево
 Сельское поселение Абашево